«Светлячок № 1» — рисованный мультипликационный фильм 1960 года, первый фильм из серии «Светлячок».

Детский юмористический киножурнал без слов по «Рассказам в картинках» Николая Радлова: «Шла курочка с цыплятами», «Ловкий щенок», «Медведь и черепахи», «Прогулка», «Хитрый лягушонок» и «Про мышонка».

Сюжет

Шла курочка с цыплятами 
Играя и бегая за клубком ниток, котёнок натыкается на курицу и разбивает яйца, тем самым, невольно, помогая вылупиться цыплятам. Курица уводит деток к реке и они все переплывают на другой берег верхом на утке и её утятах. Любопытные цыплята залезают в самоварную трубу и чернеют от сажи. Курица в панике начинает искать их, не узнавая своих почерневших деток. Но цыплята отряхиваются и прибегают к довольной маме.

Длительность: 2 минуты 56 секунд.

Ловкий щенок 
Маленький щенок, гуляя по улице со старым ботинком, находит кость, но идущие две большие собаки, хватают её и, не сумев поделить между собой, начинают драться. Нокаутировав друг друга, псы падают без сознания и кость снова достаётся щенку. Когда собаки приходят в себя, перед ними лежит только старый ботинок.

Длительность: 45 секунд.

Медведь и черепахи 
Медведь, увидев двух черепах, поймал их — наступив задними лапами на панцири и прижав к земле. Но черепахи оказываются хитрее: выбравшись из панцирей, они пытаются проворно убежать, а когда медведь их догоняет — возвращаются в панцири и, взявшись колесом, скатываются в воду. Медведь уходит ни с чем, а радостные черепахи купаются в воде.

Длительность: 57 секунд.

Прогулка 
У мальчика, с важным видом выгуливающего двух такс, внезапным порывом ветра уносит шляпу. Он пускает за ней собак и они довольные приносят ему шляпу, но уже по частям.

Длительность: 48 секунд.

Хитрый лягушонок 
Лягушонок скачет по болоту и играет с обручем в «серсо». Цапля, методично глотающая лягушек, пытается проглотить и его, но проворный лягушонок вставляет ей в клюв обруч. Клюв у цапли не закрывается и из него выпрыгивают все лягушата, которых она проглотила раньше. Лягушонок раздаёт каждому спасённому по обручу и они все вместе идут играть.

Длительность: 52 секунды.

Про мышонка 
Кот бегает по квартире за мышонком, пытаясь поймать его. Мышонок убегает, используя для этого бытовые предметы, попадающиеся на его пути: лошадку на палке, приставную линзу от телевизора КВН-49, детскую пирамидку, игрушечный заводной грузовик. Благополучно добравшись до кухни, где находилась его норка, мышонок обнаруживает, что вход в неё закрыт мышеловкой. Спасаясь от кота, мышонок заскакивает в пустую молочную бутылку. Не сумев достать мышонка лапой, кот уходит… Тем временем время мышиная семья верёвкой захлопывает мышеловку и спасает мышонка из бутылки. Возвратившийся кот с удочкой, обнаруживает пустую бутылку и приходит в ярость под смех мышей.

Длительность: 2 минуты 3 секунды.

Этот эпизод напоминает американский мультфильм «Том и Джерри», впервые вышедший на экраны в 1940 году, но в советском прокате не транслировавшийся.

Создатели

Видеоиздания 
Этот и другие мультфильмы киножурнала издавались на VHS и на DVD компанией «Союз-Видео»: DVD-5; формат изображения — Standart 4:3 (1,33:1); звуковая дорожка — русская, Dolby Digital Stereo.

Примечания

Ссылки 
 
 Светлячок № 1 на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Рисованные мультфильмы СССР 1960 года
Мультфильмы Дмитрия Бабиченко
1